Джелинек () — английская фамилия. Известные носители:

 Джелинек, Мария (род. 1942) — канадская фигуристка, выступавшая в парном катании с братом О. Джелинеком.
 Джелинек, Отто (род. 1940) — канадский фигурист, выступавший в парном катании с сестрой М. Джелинек; впоследствии депутат парламента, бизнесмен.
 Джелинек, Сидней (1899—1979) — американский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1924 года.
 Джелинек, Фредерик (1932—2010) — американский учёный в области теории вычислительных систем.

См. также